Сабугали́т (англ. Sabugalite) — радиоактивный минерал, относящийся к фосфатам. Назван по месту открытия — Сабугал, Португалия.

Свойства 

Сабугалит имеет лимонно-жёлтый цвет, стеклянный блеск, белый цвет черты, моноклинную сингонию, низкую твёрдость по шкале Мооса — 2,5, плотность 3,2. Формула HAl(UO2)4(PO4)4×16H2O. Радиоктивен и полупрозрачен.

Литература 
 American Mineralogist (1951): 36: 671—679.
 Mineralogical Abstracts: 34: 2990.
 Physics and Chemistry of Minerals (1983): 9: 23.

Ссылки 
 Сабугалит в базе «Каталога минералов» Фотографии, описания
 Сабугалит в GeoWiki

Фосфаты (минералы)
Минералы урана
Минералы алюминия
Минералы, содержащие уранил